Пою́щие под дождём ():

 «Singin’ in the Rain» — песня 1929 года.
 «Поющие под дождём» — музыкальный фильм 1952 года.
 «Поющие под дождём» — мюзикл, основанный на фильме 1952 года.